«Парк «Дружбы Народов» () — строящаяся станция Зеленолужской линии, открытие которой планируется в 2028-2029 годах Минского метрополитена. Станция будет расположена возле парка «Дружбы Народов».

Примечания

См. также 
 Список станций Минского метрополитена

Ссылки 
 Уже скоро. В районе Бангалор начнут перекладывать сети под стройку метро
 Рендеры новых станций метро

Строящиеся и проектируемые станции Минского метрополитена
Минский метрополитен